Dionisio oder Dionísio ist eine Variante des männlichen Vornamens Dionysios sowie ein Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Dionisio Aguado y García (1784–1849), spanischer Gitarrist und Komponist
 Dionisio Anzilotti (1867–1950), italienischer Rechtswissenschaftler
 Dionísio Babo (* 1966), osttimoresischer Politiker
 Dionísio Castro (* 1964), portugiesischer Langstreckenläufer
 Dionisio Fiammingo (um 1540–1619), flämischer Maler, siehe Denys Calvaert
 Dionisio Galparsoro Martínez (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Dionisio García Ibáñez (* 1945), kubanischer Bischof
 Dionísio Gonçalves Rebelo Galvão († 1765), portugiesischer Kolonialverwalter
 Dionisio Heiderscheid (* 1974), argentinischer Pornodarsteller
 Dionísio Hisilenapo (* 1966), angolanischer Bischof
 Dionisio Neagrus Laurerio (1497–1542), italienischer Kardinal

Familienname 
 Christian Corrêa Dionisio (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Jethro Dionisio (* 1972), philippinischer Sportschütze
 Mário Dionísio (1916–1993), portugiesischer Schriftsteller
 Rafael Dionísio (* 1971), portugiesischer Schriftsteller
 Silvia Dionisio (* 1951), italienische Schauspielerin
 Sofia Dionisio (* 1953), italienische Schauspielerin

Siehe auch 
 Cuchilla de Dionisio, Gebirge in Uruguay.
 Poggio San Dionisio, Ortsteil von Valfabbrica, Umbrien, Italien.
 San Dionisio
 Dionis
 Dionisie

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname